Лебідь — рід водоплавних птахів родини качкових
 Лебідь — сузір'я зоряного неба.
 Лебідь — село, Житомирська область, Ємільчинський район, Степанівська сільська рада
 

 Лебідь Ананій Дмитрович (1898—1937) — український літературознавець, співробітник ВУАН, жертва сталінських репресій.
 Лебідь Анатолій В'ячеславович (1963—2012) — російський військовик.
 Лебідь Анатолій Григорович (* 1944) — радянський та український футболіст та тренер, виступав на позиції нападника.
 Лебідь Анатолій Миколайович (1978—2015) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лебідь Анастасія Юріївна (* 1993) — українська легкоатлетка; спеціалізується в бігу на 400 метрів.
 Лебідь Володимир Анатолійович (1973) — російський футболіст, нападник.
 Лебідь Григорій Юхимович (1911—1988) — учасник радянсько-німецької війни, старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Лебідь Дмитро Захарович (1893—1937) — український і російський партійний і державний діяч, другий секретар ЦК КП(б)У (1920—1924).
 Лебідь Максим Максимович (1899—1939) — український письменник. Репресований.
 Лебідь Микола (1909—1998) — український політик, один із лідерів ОУН-УПА
 Лебідь Микола Георгійович (? — ?) — радянський діяч, керуючий тресту. Член ЦК КП(б)У в 1938—1949 роках.
 Лебідь Микола Дмитрович (1899—1918) — учасник Української революції 1917—1921 років, перша жертва більшовицького режиму у Чернігові.
 Лебідь Микола Іванович (1919—1968) — український геодезист, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Лебідь Микола Якович (1936—2007) — радянський та український художник, Заслужений художник україни (1992).
 Лебідь Надія Дмитрівна (* 1956) — майстер машинного доїння корів колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Лебідь Ольга Вікторівна (* 1943) — українська графікиня, живописниця. Заслужена художниця України.
 Лебідь Сергій Вікторович (1988—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лебідь Сергій Петрович (1975) — український легкоатлет. Багаторазовий чемпіон Європи з кросу.
 Лебідь Сергій Якимович (1953) — український письменник, прозаїк-гуморист.
 Лебідь Юрій Анатолійович (1967) — український військовик, начальник Східного ТрУ Нацгвардії України.
 Лебідь Ярослав Ігорович (* 1995) — український футзаліст, нападник клубу ХІТ та національної збірної України.
 Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович (1877—1955) — український економіст, державний діяч, директор Державної скарбниці УНР і Української держави. Під його безпосереднім керівництвом створено перший в історії України державний бюджет (1918).

Див. також 
 Либідь (значення)
 Лебеді (значення)
 Лебедь
Українські прізвища